JCE est un sigle qui peut désigner :
 , des API pour le chiffrement ;
 joueur contre l'environnement (JcE), par opposition à JcJ ou joueur contre Joueur ;
 jeu de cartes évolutif, un type de jeu de cartes, à opposer au jeu de cartes à collectionner ;
 Junior Centrale Études, la Junior-Entreprise de l'École centrale Paris ;
 Biennale JCE (où JCE signifie Jeune Création Européenne), une biennale d'art contemporain.
La Jeune Chambre Economique Française, une association pour les jeunes de 18 à 40 ans.

JCE est un code qui peut désigner :
 Oakland Convention Center Heliport, un héliport d'Oakland, en Californie.

Code